Dreistadt bezeichnet:

 in Polen die drei Städte Danzig, Gdynia und Sopot, siehe Dreistadt
 in Malta die drei Städte Cospicua, Vittoriosa und Senglea, siehe Drei Städte
 in Deutschland (Nordrhein-Westfalen) eine Bezeichnung für Viersen-Dülken-Süchteln
 in Sudan die Hauptstadt Khartum mit al-Chartum Bahri und Omdurman
 in den USA (Bundesstaat Tennessee) die drei Städte Johnson City, Kingsport und Bristol, siehe Tri-Cities (Tennessee) 
 in den USA (Bundesstaat Washington) die drei Städte Kennewick, Richland und Pasco, siehe Tri-Cities (Washington)

Siehe auch: 
Tri-Cities
Tripolis (Begriffsklärung)